

Toponyme 

 Abos, une commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Abos, une ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Peyrelongue-Abos.

Patronyme 

 Girolamo Abos (1715-1760), un compositeur maltais ;
 Miquel Abós Serena (1889-1940), un militant anarchiste et syndicaliste libertaire espagnol.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme